Myrtea är ett släkte av musslor som beskrevs av Turton 1822. Myrtea ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Myrtea